Результати сезону 1978-79 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
 Олімпіакос не з'явився на гру плейоф, і чемпіонство було присуджено АЕКу

Ігри

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1978 у футболі
1979 у футболі